Sireuil (Charente), een gemeente in het Franse departement Charente
Sireuil (Dordogne), een voormalige gemeente in het Franse departement Dordogne